Hip Hop Tuning (anteriormente Hungria Hip Hop) é o primeiro álbum de estúdio do cantor brasileiro de hip hop Hungria Hip Hop. Contém dezesseis faixas, com três remixes e destaque para "Bens Materiais", que também obteve videoclipe. Após o sucesso de "Bens Materiais", Hungria destaca outros dois singles do álbum.

Antecedentes, produção e gravação
A primeira versão do álbum foi lançada na versão mixtape em 2008, pelo fato de algumas faixas terem sido gravadas como releitura em cima de instrumentais de músicas já existentes.

Lançamento e divulgação
Em 2009, foi lançada a versão comercial com modificações nas devidas faixas e distribuída pela ONErpm. O primeiro single do álbum foi "Bens Materiais", que na época foi lançado com o videoclipe gravado em 480p com uma filmadora Sony Cyber-shot DSC-W170, mas seu baixo recurso de produção não impediu que a canção se tornasse um sucesso viral e chamasse a atenção da mídia. Atualmente, "Bens Materiais" é considerada um clássico do rap brasiliense.

Faixas

Ligações externas
  no MusicBrainz
  no Genius
  no Discogs

Álbuns de estreia de 2009
Álbuns de Hungria Hip Hop
Álbuns de hip hop
Álbuns de rap
Álbuns em língua portuguesa